Le titre original des Nuits facétieuses, un recueil de récits écrits par Giovanni Francesco Straparola en 1555.
 Le titre original des Nuits facétieuses, un film d'Armando Crispino sorti en 1966, adapté du recueil de récits.